В соревнованиях по футболу на летних Олимпийских играх 2012 участвовало 16 мужских и 12 женских команд, которые отбирались по результатам различных отборочных турниров.

На Играх в обоих турнирах без отбора участвовала сборная Великобритании.

Мужчины

Квалифицированные команды

Женщины

Квалифицированные команды

Примечания

Ссылки 
 Футбол на официальном сайте Игр

Квалификация на летние Олимпийские игры 2012